L'oracolo – romanzo di Valerio Massimo Manfredi
 L'oracolo – opera teatrale

Pagine correlate 
Oracolo (disambigua)
Oracle